Glavni članak: Wimbledon

Wimbledonski pobjednici
Wimbledonski pobjednici